La Fonte ima više značenja:
 La Fonte, Chieti
 La Fonte, Firenze
 La Fonte, Perugia